

Persone 
 Cinzia Milella (1960) – ex cestista italiana
 Dino Milella (1907-2002) – direttore d'orchestra e compositore italiano
 Giovanna Milella (1949) – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Giuseppe Milella (1965) – allenatore ed ex giocatore di calcio a 5 italiano
 Magda Cornacchione Milella (1945) – politica italiana

Altro
 Edizioni Milella – casa editrice di Lecce